Martinoski ist der Familienname folgender Personen:
 Ilija Martinoski (* 1989), mazedonischer Tennisspieler
 Nikola Martinoski (1903–1973), mazedonischer Maler